Joseph Smeets (baanwielrenner), Belgisch baanwielrenner (1959)
 Joseph Smeets (politicus), Belgisch burgemeester (1859–1929)